Натуральне число 856
 856 рік до нашої ери
 856 рік нашої ери